Jean Lods, un réalisateur de documentaires français né en 1903 et mort en 1974 ;
 Jean Lods, un écrivain français né en 1938.